Heubächle und Heubächli sind Gewässernamen:

 Heubächle (Fuchsbach), rechter Zufluss des Fuchsbachs (zur Fichtenberger Rot) vor Liemersbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Heubächle (Hesselbach), rechter Zufluss des Hesselbachs (zur Rench) bei Rank, Stadtteil Ödsbach, Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Heubächle (Wiese), rechter Zufluss der Wiese am Föhrishäusle gegenüber der Besiedlung von Höllstein, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

 Heubächli, Oberlaufname des Spirbächlis (rechter Zufluss des Hellbühler Rotbachs) bei Unter-Hüsle, Gemeinde Emmen, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Heubach